

Auto's 
 Vrachtauto
 Truck (trekker), vrachtauto om een oplegger te trekken
 Monstertruck, auto met extreem grote wielen, voor wedstrijden en shows
 Pick-up (autotype), naar Amerikaanse gewoonte soms truck genoemd

Personen 
 Truck Branss, Duits regisseur
 Truck Parham, Amerikaans musicus

Overige 
 Skateboardtruck, onderdeel van een skateboard
 Truck (album), dubbelalbum van Jett Rebel
 American Truck, computerspel

Zie ook 
 Truc, handigheidje
 Chuuk, ook wel Truk, deelstaat van Micronesia
 Trekker (doorverwijspagina)